Stefan Erkgärds, född 23 mars 1985 i Hagfors i Sverige, är en svensk ishockeyspelare. Han spelar som back i HC Vita Hästen, efter att bland annat representerat Leksands IF och Rögle BK. Erkgärds blev svensk mästare i ishockey med Färjestads BK säsongen 2005/2006. Moderklubben är IK Viking och han har också representerat Skåre BK och Bofors IK. Erkgärds är äldre bror till ishockeyspelaren Johan Erkgärds.

Han vann TV-Pucken år 2000 med Värmland.

Klubbar
 2001-2003 - Bofors IK
 2003/04 - Färjestads BK
 2004/05 - Bofors IK
 2005/06 - Färjestads BK
 2005/06 - Bofors IK
 2006/07 - Färjestads BK
 2006/07 - Skåre BK
 2007- Rögle BK
 2009/10 - Växjö Lakers Lån

Statistik 

Statistik uppdaterad 2 februari 2010

Källor
 Hockeyligan
 Elite Prospects

Externa länkar

Svenska ishockeyspelare
Spelare i Rögle BK
Spelare i Färjestads BK
Värmländska idrottare
Män
Födda 1985
Levande personer
Spelare i Skåre BK
Spelare i BIK Karlskoga
Personer från Hagfors